Richard Harland ist der Name folgender Personen:

* Richard Harland (Autor) (* 1947), englischer Autor
 Richard Harland (Genetiker) (* 1955), US-amerikanischer Genetiker